Salpêtrière steht für:
 Salpêtrière-Bucht, Bucht der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Hôpital de la Salpêtrière, psychiatrisches Krankenhaus in Paris, Frankreich